Les Éditions Errance, maison d'édition française, créée en 1982 à Paris ;
 Errance, un film français écrit et réalisé par Damien Odoul en 2002 ;
 Errance, un manga écrit et illustré par Inio Asano (2017) ;
 L'errance diagnostique, période au cours de laquelle un diagnostic est attendu ;
 L'errance de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, période qui couvre le départ des Hospitaliers du siège de Rhodes jusqu'à leur installation à Malte ;
 Errances en Allemagne et en Italie, un récit de voyage de l'écrivain romantique Mary Shelley paru en 1844.